Strv m/41 — шведский лёгкий танк периода Второй мировой войны. Представлял собой лицензионный вариант чехословацкого танка LT vz.38. Серийно производился с 1941 по 1943 год, всего было выпущено 220 единиц в двух вариантах. Strv m/41 эксплуатировались шведской армией до вывода в резерв в 1957 году, а их шасси были после этого использованы для создания бронетранспортёров Pbv 301.

Модификации 
 Strv m/41 SI — базовая модификация, по конструкции аналогична LT vz.38, но отличалась установкой шведских двигателя мощностью 142 л.с. и вооружения, а также размещением радиостанции в башне, повлекшим изменение её формы. Выпущено 116 единиц.
 Strv m/41 SII — модернизированная модификация, с новым двигателем мощностью 160 л.с, удлинённым корпусом и наклонными бортами башни. Выпущено 104 единицы.

Машины на базе Strv m/41 
 Sav m/43 — штурмовое орудие, созданное в 1943 году на базе Strv m/41. Было вооружено 105-мм гаубицей, установленной в полностью закрытой легкобронированной рубке. Выпущено 36 единиц в 1943—1944 годах.
 Pbv 301 — переоборудовавшийся из снятых с вооружения Strv m/41 бронетранспортёр. В 1962 — 1963 все остававшиеся на хранении Sav m/43, около 200 единиц, были переоборудованы в бронетранспортёры.

Литература 
 М.Барятинский. Бронетанковая техника стран Европы 1939-1945 гг. — М.: Бронеколлекция, выпуск № 5, 1999
 М.Барятинский. Лёгкий танк Pz.38(t). — М.: Бронеколлекция, выпуск № 4, 2004
 ''Jane's World War II Tanks and Fighting Vehicles. — Leland Ness, 2002. ISBN 0-00711-228-9

Ссылки 
 Strv m/41 на wwiivehicles.com 

Танки Швеции
Лёгкие танки
Танки с бензиновым двигателем